Oreohelix confragosa är en snäckart som beskrevs av Metcalf 1974. Oreohelix confragosa ingår i släktet Oreohelix och familjen Oreohelicidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
confragosa